

Geografia
La Rochelle è il nome di alcune località
 Francia
La Rochelle – comune della Charente Marittima
La Rochelle – comune dell'Alta Saona
La Rochelle-Normande – ex comune della Manica

 Canada
La Rochelle – una piccola comunità rurale a Manitoba

 Namibia
La Rochelle – località turistica

 Sudafrica
La Rochelle – un sobborgo di Johannesburg

Personaggi
Drieu La Rochelle – scrittore francese

Pagine correlate 

Rochelle